El Torneig de Charleston 2021, també conegut com a Volvo Car Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 500 de la WTA. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i l'11 d'abril de 2021 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La tennista russa Veronika Kudermetova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, i ho va aconseguir sense cedir cap set en tot el torneig.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021